Сезон 2014 MotoGP — 66-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Марк Маркес начал сезон чемпионом в классе MotoGP. Хонда защищала титул производителя. Чемпион класса Moto2 Пол Эспаргаро не защищал свой титул в этом классе, так как он перешёл в MotoGP. Чемпион класса Moto3 Маверик Веньялес также не защищал свой титул, так как он перешёл в класс Moto2.

Гран-при 
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам состоял в этом году из 18-ти этапов. Был исключен этап в Америке на трассе «Лагуна Сека», но был подписан контракт и в календарь был внесён этап в Аргентине.

† = Ночная гонка †† = Субботняя гонка

1. Гонка в Катаре по традиции проходила ночью. Её выиграл чемпион сезона 2013 года Марк Маркес. Вторым, как и год назад, стал Валентино Росси, который вновь повторил свой прорыв к подиуму, Обоим пришлось выдерживать конкуренцию со стороны Альваро Баутисты, а также пришлось это сделать и Дани Педросе, который в итоге стал третьим. Баустиста, в итоге, упал, и гонку не закончил. То же самое случилось и с Хорхе Лоренсо: вырвавшись на первом круге в гонке, на первом круге её и закончил.

2. Второй этап проходил в Остине. Гонку вновь выиграл Маркес, захватив лидерство с первого круга. Валентино Росси вновь, как и в Катаре, пришлось отыгрывать позиции, однако на подиум он не встал, заняв восьмую позицию. Его место занял Дани Педроса. Андре Янноне мог вполне занять третью позицию, однако пропустил Штефана Брадля, Андре Довициозо, который и стал третьим, Брэдли Смита и Пола Эспаргаро. Вторая неудача постигла Хорхе Лоренсо: фальстарт, проезд по питлейну и 10 место на финише.

3. После долгого перерыва чемпионат мира вернулся в Аргентину, что не помешало Маркесу выиграть третью гонку подряд. Второе место вновь занял Педроса, а вот третьим стал Лоренсо, сумев оправиться после двух неудачных этапов. Валентино Росси стал четвёртым, немного отыгравшись за прошедший этап.

4. Четвёртый этап прошёл в Хересе. Четвёртая гонка подряд выиграна Марком Маркесом. Помешать ему в этом мог Росси, однако на финише отрыв составлял полторы секунды. Педроса стабильно провёл четыре этапа, и во второй раз стал третьим. Лоренсо также начал понемногу раскатываться, и занял четвёртое место. Также уверенно проехал и Довициозо, став пятым.

5. Пятый этап прошёл в Ле-Мане, Франция. Маркес начинает достигать рекорд Кейси Стоунера, по количеству завоёванных побед подряд в сезоне. Пять гонок — пять побед. Росси, всё с тем же отставанием в полторы секунды, стал вторым. Баутиста, провалив первые три этапа, и став шестым в Хересе, совершил неожиданный взлёт, став третьим! Пол Эспаргаро стал четвёртым, оставив за собой Педросу, ставшего пятым, и Лоренсо, занявшего шестое место.

6. Гонка в Муджелло могла прервать победный ход Маркеса, однако вновь Маркес первый. Чаще всего Маркесу победить мог помешать Росси, однако в этот раз это делал восставший Лоренсо. Но и ему не удалось остановить Маркеса. В итоге у Маркеса шесть поулов и шесть побед. Лоренсо во второй раз становится на подиум в сезоне, а Росси стабильно проводит последние три гонки, став третьим. Педроса, в свою очередь, едет очень стабильно из гонки в гонку, на этот раз став четвёртым.

7. Гонка в Каталонии стала седьмой подряд, которую выиграл Марк Маркес. Лидеры менялись очень часто, ими были и Лоренсо, и Росси, и в конце концов Маркес, который и выиграл. Борьба не только за победу, но и за второе место велась до последнего поворота. Педроса мог стать вторым, однако жажда победы была сильнее: на последнем повороте Педроса передним колесом зацепил Маркеса, потерял скорость и пропустил Росси на второе место.

8. Маркес повторяет рекорд Джакомо Агостини, выиграв восемь гонок кряду. На этот раз в Ассене. Главным соперником была погода. Однако и она не помешала выиграть Маркесу. Удачную тактику для себя выбрал и Довициозо, сумев стать вторым, и поучаствовать в борьбе за лидерство между Лоренсо и Маркесом. Лоренсо провалил гонку, став тринадцатым. Его напарник, Валентино Росси, в последний момент поменял слики на дождевую резину и пожалел: старт с питлейна и пятое место. Третьим стал Педроса.

9. Гонка и погода Заксенринга не помешали вновь выиграть Маркесу. Вторым на этот раз стал Педроса, а третьим — Лоренсо, отстав на десять секунд от Маркеса, а Росси, став четвёртым — на двадцать секунд.

10. Гонка в Лагуна-Сека ознаменовала десятую победу Марка Маркеса в чемпионате. В первые круги гонки лидерство захватил Штефан Брадль, однако он не выдержал темпа Маркеса, но второе место — отличный результат для него и его команды. Также за победу боролся Росси, но он в итоге третий.

11. Брно ознаменовала конец победной серии Марка Маркеса, но не Repsol Honda. Победа досталась Дани Педросе, выигравшего 26-ю гонку MotoGP в карьере. Вторым стал Лоренсо, отстав всего на полсекунды, а третьим стал его напарник Росси. Маркес первый раз за сезон не только не выиграл, но и не стал на подиум — четвёртое место.

12. Маркес не собирался останавливаться, и выиграл гонку в Сильверстоуне, которая стала одиннадцатой победной для него. За лидерство и за победу с ним боролся Лоренсо, часто совершая обгоны. Но….не судьба, Лоренсо второй, а третьим стал Росси.

13. Долгожданный день для фанатов Валентино Росси. Девятикратный чемпион мира выигрывает этап в Сан-Марино!. Ямаха в этот день заняла две высшие ступени пьедестала, благодаря второму месту Лоренсо. Третьим стал Педроса, а вот его напарник, Марк Маркес, совершил чудовищную ошибку, упал, однако вернулся в гонку, но пятнадцатое место — не результат.

14. Переменчивая погода оказала огромное влияние на ход событий в гонке в Арагоне. Гонка началась в сухих условиях, и за лидерство боролись несколько гонщиков: Андре Янноне, Дани Педроса, Марк Маркес, Хорхе Лоренсо и Валентино Росси. Но в первые круги эта группа потеряла Янноне и Росси, которые упали из-за своих собственных ошибок. А затем начался дождь. Лоренсо решил поменять мотоцикл, и победил! Это его первая победа в сезоне. Но этого не сделали Маркес и Педроса, и в итоге, Маркес — тринадцатый, а Педроса — четырнадцатый. А вот вторую и третью позицию заняли пилоты, от которых этого точно не ожидали: вторым стал Алейш Эспаргаро, а третьим — Кэл Кратчлоу.

15. Пятнадцатый этап проходил в Мотеги, Япония. Уже здесь могла решиться судьба чемпионского титула, что в общем-то, и произошло! Андре Довициозо начал гонку с поула, но пока что у итальянца нет шансов сдерживать заводские Хонды и Ямахи. Марку Маркесу достаточно было финишировать перед Педросой и Росси, и не проиграть Лоренцо 15 очков, что он и сделал! В итоге, Лоренцо второй раз подряд побеждает, однако чемпион мира известен — им второй раз подряд стал Маркес! Маркес стал вторым в гонке, а третьим финишировал Росси.

16. После Японии пилоты отправились в Австралию, на трек Филипп-Айленд. Для Маркеса последующие гонки ничего не решали, а для пилотов, которые боролись за второе место(Лоренцо, Росси, Педроса), это шанс для набора очков. Гонка была примечательна борьбой двух пилотов Ямахи — Росси и Лоренцо, шедшие в лидерах. Маркес, в свою очередь, упал. Также гонку не закончил Дани Педроса, которого подрезал Андре Янноне, и Янноне из-за этого столкновения не финишировал. Вторым стал Лоренцо, а третьим — Брэдли Смит.

17. Предпоследний этап сезона проводился в Сепанге, Малайзия. Маркес вернулся на первое место пьедестала, решительно сломив решимость Валентино Росси. Педроса не сумел оправиться после катастрофического этапа в Австралии, и вновь не финишировал. Лоренцо на этот раз стал третьим.

18. Последний этап, по традиции, прошёл в Валенсии. На счету Маркеса в сезоне было 12 побед, повторив рекорд Мика Дуэна по количеству выигранных гонок за сезон, и для побития нужно было победить в Валенсии. Дополнительным источником мотивации стало и то, что младший брат Марка — Алекс Маркес, стал чемпионов в классе Moto3. Росси занял поул, и с первого поворота повёл гонку. В борьбу за лидерство ввязался Андре Янноне на Дукати, но пилот и мотоцикл пока не могут противостоять испанцам и «великому и ужасному» Росси. Во второй половине гонки пошёл небольшой дождь, и Лоренцо и Янноне поменяли мотоцикл с дождевой резиной, что оказалось дорогостоящей ошибкой. Маркес, обойдя Росси, вышел в лидеры и финишировал с новым рекордом — 13 побед за сезон! Росси стал вторым, хотя мог помешать Маркесу победить, но он не сумел ускориться и догнать испанца. Но для Росси это лучший сезон после последнего чемпионства в 2009 году — 13 подиумов, 2 победы и 2 место в чемпионате. Лоренцо просчитался, и не финишировал. Янноне, поменявший также мотоцикл, стал двадцать вторым. Педроса в гонке финишировал третьим.

Чемпионат мира 2014:

1. Марк Маркес — 362

2. Валентино Росси — 295(+67)

3. Хорхе Лоренцо — 263(+99)

4. Дани Педроса — 246(+116)

5. Андре Довициозо — 187(+175)

6. Пол Эспаргаро — 136(+226)

7. Алейш Эспарагаро — 126(+236)

8. Брэдли Смит — 121(+241)

9. Штефан Брадль — 117(+245)

10. Андре Янноне — 102(+260)

11. Альваро Баутиста — 89(+273)

12. Скотт Реддинг — 81(+281)

13. Кэл Кратчлоу — 74(+288)

14. Хироси Аояма — 68(+294)

15. Йонни Эрнандес — 53(+309)

16. Ники Хэйден — 47(+315)

17. Карел Абрахам — 33(+329)

MotoGP 
После последней гонки сезона Марк Маркес набрал 362 очка, не достигнув рекорда Хорхе Лоренцо по очкам. Второе место у Росси — 295 очков, третье — Лоренцо, у него 263 очка, четвёртый — Педроса с 246 очками и пятый — Довициозо, у него 187 очков.
{|
|

Кубок конструкторов

Moto2 

После девяти Гран-при пилот Kalex Эстеве Рабат лидирует и опережает своего напарника Мика Каллио на 19 очков, а идущего третьим новичок класса испанец Маверик Виньялес пилот Kalex уступает лидеру 50 очков.

Кубок конструкторов 

2014 год в автоспорте
Мотогонки Гран-при по сезонам